Esfahrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Esfahrūd (ort i Iran), Khorasan, 
 Estajrūd, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar